Бела́бр () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр. Административный центр кантона Белабр.

Муниципалитет расположен на расстоянии около 280 км на юг от Парижа, 165 км на юг от Орлеана, 50 км на юго-запад от Шатору.

Население 

Население — 958 человек (2007).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini